Нарышкина, Елена:
 Нарышкина, Елена Александровна (в замужестве Суворова, затем Голицына; 1785—1855) — светская красавица начала XIX века, фрейлина, невестка генералиссимуса А. В. Суворова.
 Нарышкина, Елена Александровна (1708—1767) — статс-дама, гофмейстерина Русского Императорского двора.